

Codici 
 MFT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Machu Picchu (Perù)
 MFT – codice ISO 639-3 della lingua mokerang
 MFT – codice ISO 3166-2:GB di Magherafelt (Regno Unito)

Informatica 
 MFT – Master File Table, chiave di metadati di un volume NTFS
 MFT (sistema operativo), modalità del sistema operativo OS/360 per i computer IBM System/360